Weitzmann, Weitzman:
 Kurt Weitzmann (1904–1993)
 Martin Lawrence Weitzman (* 1942) – amerykański ekonomista
 Matt Weitzman
 Stacey Weitzman
 Helena Wajcman (1912–1995) – polska dokumentalistka żydowskiego pochodzenia
 Jadwiga Wejcman

en:Weitzman
he:ויצמן
sv:Weitzmann